Saya peut être :
 un prénom d'Extrême-Orient ;
 un fourreau de shinken, de katana, de iaito ;
 une chanteuse française : Saya ;
 un androïde féminin, conçu pour enseigner aux enfants : Saya ;
 le prénom du personnage principal de Blood: The Last Vampire et Blood+ ainsi que de Blood-C et Blood-C : The Last Dark ;
 une  et une expression de la culture afro-boliviennes (Saya afroboliviana) ;
 un parolier birman : Saya Tin ;
 le prénom du personnage principal de Saya no Uta, un visual novel créé par Nitroplus ;
 une pianiste célèbre née à Oulan-Bator (Mongolie), installée à Huesca (Espagne) : Saya Sangidorj ;
 une chasseuse de prime dans le manga et l’anime Black Cat : Saya Minatsuki ;

Toponyme 
 Saya-Mossi, une commune rurale au Burkina Faso
 Saya-Peulh, une localité au Burkina Faso
 Saya, un bourg du Japon qui était situé dans le district d'Ama, de la préfecture d'Aichi.